Andriï Pavlovitch Mikhnov - de l'ukrainien :  - ou Andreï Pavlovitch Mikhnov - du russe :  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukrainien. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère d'Alekseï Mikhnov.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il est sélectionné en seconde ronde en  au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Wolves de Sudbury. Il part alors joueur dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il passe professionnel la saison suivante avec le CSK VVS Samara. Il remporte la Coupe Continentale 2006 avec le Lada Togliatti.

Carrière internationale 
Il représente l'Ukraine au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 67|| 14|| 18|| 32|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 39|| 7|| 11|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| St. Michael's Majors de Toronto|| LHO|| 26|| 1|| 6|| 7|| 23|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 32|| 12|| 9|| 21|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 40|| 8|| 2|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 20|| 22|| 14|| 36|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lada Togliatti || Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 13|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 4|| 5|| 9|| 47|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 36|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 32|| 6|| 3|| 9|| 13|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 11|| 7|| 2|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti|| KHL|| 50|| 5|| 7|| 12|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Lada Togliatti|| KHL|| 48|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Donbass Donetsk 2 || UHL || 17|| 6|| 10|| 16|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Berkout Kiev || UHL || 34|| 12|| 19|| 31|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 45|| 14|| 26|| 40|| 33|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 54|| 21|| 26|| 47|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 40|| 22|| 16|| 38|| 6|| 14|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 39|| 28|| 42|| 70|| 12|| 13|| 9|| 6|| 15|| 4
|-
| 2017-2018 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 38|| 14|| 27|| 41|| 14|| 15|| 4|| 8|| 12|| 4
|-
| 2018-2019 || GKS Tychy || PHL || 40|| 18|| 30|| 48|| 34|| 20|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2019-2020 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 53 || 2 || 17 || 19 ||0 || 4|| 1|| 0||1 ||2
|-
| 2020-2021 || HK Sokil Kiev || UHL || 36|| 9|| 21|| 30|| 18|| 11|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 2021-2022 || HK Sokil Kiev || UHL ||  ||

Références 

Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Kiev
Naissance en novembre 1983
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev